Runmark är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra:

 Bo Runmark (1915–2015), svensk företagsledare
 Gösta Runmark (1896–1966), svensk militär
 Richard Runmark (1885–1959), svensk företagsledare

Se även 
 Runemark

Svenska efternamn